Németország
Alfeld, település Alsó-Szászországban
Alfeld, település Bajorországban